Андорра принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде (США), но не завоевала ни одной медали. 

На играх в Лейк-Плэсиде Андорра была представлена только в горных лыжах следующими тремя спортсменами:

 Патрик Туссен 
 Мигель Фонт
 Карлос Фонт

Флаг Андорры нёс Карлос Фонт.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1980 года